Killian Évenot
Évenot, nom de plusieurs personnages de Plus belle la vie